

Sigle 
 Cassa integrazione guadagni  – integrazione salariale erogata dall'Inps
 Central Intelligence Group  – un servizio segreto statunitense esistito per breve tempo tra lo scioglimento dell'Office of Strategic Services e la nascita dell'odierna Central Intelligence Agency
 Certificato di idoneità alla guida o più comunemente chiamato "patentino"
 Codice identificativo gara  – Numero che identifica in maniera univoca una gara d'appalto bandita da un ente pubblico
 Comitato italiano gas  – ente che, in seno all'UNI, opera nel settore dei gas combustibili
 Conferenza intergovernativa  – trattativa tra i governi dei membri dell'Unione europea per la modifica ai trattati
 Corpus Inscriptionum Graecarum, raccolta epigrafica in lingua greca
 Corte internazionale di giustizia

Aziende 
 CIG – Comunicazioni Italo-Giapponesi S.n.c., azienda di traduttori ed interpreti di Spoleto

Codici 
 CIG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Craig, Colorado (Stati Uniti)
 CIG – codice vettore ICAO della compagnia aerea russa Sirius-Aero (Russia)